Titanijum hlorid se može odnositi na:

 Titanijum tetrahlorid (titanijum(IV) hlorid), -{TiCl4}-
 Titanijum trihlorid (titanijum(III) hlorid), -{TiCl3}-
 Titanijum dihlorid (titanijum(II) hlorid), -{TiCl2}-